Rafael Ortiz puede referirse a:

 Rafael Ortiz Alfau (1935-2000), pintor e ilustrador español. 
 Rafael Ortiz de Zárate (1891-1936), militar español.
 Rafael Ortiz Fábrega (n. 1953), político costarricense. 
 Rafael Ortiz González (1911-1990), político colombiano. 
 Pascal Ortiz Rodríguez (1908-1994), compositor, guitarrista y cantante cubano.